Das UNICEF Open 2011 ist ein Tennis-Rasenplatzturnier für Frauen in ’s-Hertogenbosch. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 12. bis zum 18. Juni 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Roberta Vinci und Jelena Dokić, das Vinci in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Barbora Záhlavová-Strýcová / Klára Zakopalová in drei Sätzen gegen Dominika Cibulková / Flavia Pennetta.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch